Nova Guataporanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Guataporanga (ort), São Paulo, 
 Nova Guataporanga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar